Localidades
Earth (Texas)

Música
Earth (álbum de Vangelis)
Earth (banda)

Cinema
 Earth (1998), produção indiana
 Earth (2007), documentário

Desambiguação